Bünti ist der Familienname folgender Personen: